Гевенешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Гевенешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Гевенешть.
 Гевенешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Седжата.
 Гевенешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Белешть.
 Гевенешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Муеряска.